È stata la prima edizione del torneo.

Zhang Kailin e Zheng Saisai hanno sconfitto in finale Chan Chin-wei e Darija Jurak col punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Chan Chin-wei /  Darija Jurak (finale)
  Zhang Kailin /  Zheng Saisai (campionesse)

  Shūko Aoyama /  Makoto Ninomiya (primo turno)
  Chang Kai-chen /  Han Xinyun (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dalian Women's Tennis Open 2015
WTA Challenger Tour 2015